Chung Tao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tianheng Dao, ö, Shandong, 
 Middle Island (ö i Kina), 

Robotskapade Kinaförgreningar